Carlo Scognamiglio kann eine der folgenden Personen bezeichnen:
 Carlo Scognamiglio (Radsportler) (* 1983), italienischer Radrennfahrer
 Carlo Scognamiglio Pasini (* 1944), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker.